Yakuza 6: The Song of Life — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика, разработанная и изданная компанией Sega. Седьмая основная часть серии Yakuza. Игра была выпущена для платформы PlayStation 4 в 2016 году, релиз игры на Windows и Xbox One состоялся 25 марта 2021 года.

Геймплей 
Yakuza 6 является приключенческой игрой в открытом мире. Игровой процесс схож с предыдущими играми серии, где исследование локаций сочетается с аркадным боем. Вместо четырех боевых стилей из Yakuza 0, в Yakuza 6 остался один стиль боя, в котором Кирю на определенное время становится неуязвимым.
Вместо нескольких протагонистов из прошлых частей, в Yakuza 6 мы играем за одного протагониста: Кадзума Кирю.
Действие игры происходит в 2016 году. Всего доступно 2 локации: вымышленный район Камуротё в Токио и реальный город Ономити в префектуре Хиросима.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Yakuza 6

Компьютерные игры 2016 года
Компьютерные игры, разработанные Amusement Vision
Серия Yakuza
Игры для PlayStation 4
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Приквелы компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры с открытым миром